Космический змей (мн. ч. космические змеи):

Мифология
 Космический змей — персонаж мифологий мира. Примеры:
 Ёрмунганд — в скандинавской мифологии мировой змей, живущий в океане Мидгарде и настолько огромный, что опоясал всю Землю и вцепился в свой собственный хвост.
 Нидхёгг — в скандинавской мифологии великий змей-дракон, лежащий в колодце Хвергельмир и грызущий один из корней Иггдрасиля, дерева-вселенной.
 Сипактли — в ацтекской мифологии морское чудовище, из тела которого сотворён мир.

Религии
 Космический змей — в индуизме богиня Шакти, супруга Шивы.
 Космический змей — в индуизме змей гигантских размеров, тысячеголовый и свернувшийся кольцами, на котором спит бог Ранганатха (воплощение Вишну, космического океана).
 Космические змеи — часть религии народов майя; часто двухголовые, реже оперённые, они служат транспортом для божеств и предков.
 Космический змей — в иудейском понимании животное-змей бога Аримана, космическая сила, мешающая делу искупления Мессии («me’akkebet ha-ge’ullah»; Санг., 97б; Нид., 13б).

Литература
 «Космический змей» — книга доктора антропологии Джереми Нарби (Женева, 1995; Нью-Йорк, 1998).

См. также 
 Левиафан — библейское морское чудовище-змей.
 Змей-искуситель
 Дракон

Примечания